не путать с австралийской пловчихой Эммой Маккеон

 
Кейли Рочель Маккиоун (; ) — австралийская пловчиха, трёхкратная чемпионка летних Олимпийских игр 2020 года, чемпионка мира 2022 года и призёр чемпионатов мира 2017, 2019 и 2022 годов, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2018 года.

Карьера 
На чемпионате мира в Будапеште в 2017 году в составе смешанной эстафеты комплексным плаванием завоевала первую для себя серьёзную награду — серебряную медаль.

На юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе стала чемпионкой на дистанции 50 метров на спине, а также завоевала ещё три награды разного достоинства.

На чемпионате мира 2019 года в корейском Кванджу завоевала две медали, в личных соревнованиях серебряную медаль на дистанции 200 метров на спине, уступив победительнице американской спортсменке Реган Смит 2,57 секунды. В комбинированной женской эстафете 4×100 также получила серебряную медаль.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио завоевала три золотые медали, в том числе на обеих дистанциях на спине. На дистанции 100 метров на спине установила в финале олимпийский рекорд (57.47). Маккиоун стала первой в истории австралийкой, выигравшей олимпийское золото в плавании на спине.

На чемпионате мира 2022 года в Будапеште завоевала серебро на дистанции 200 метров комплексным плаванием, уступив американке Александре Уолш. Там же выиграла золото на дистанции 200 метров на спине с результатом 2:05,08, всего на 0,04 сек опередив американку Фиби Бейкон. Ещё две серебряные медали Маккиоун завоевала в эстафетах.

Примечания 

Пловцы Австралии
Олимпийские чемпионы от Австралии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Игр Содружества по плаванию